Calamus (Iowa), plaats in Iowa
 Calamus (dier), geslacht van straalvinnigen
 Calamus (plant), geslacht van palmen
 Calamus (software)
 Calamus (veer)